Влади́мир Валенти́нович Варе́нников (род. 4 января 1955, Кандалакша, Мурманская область) — генерал-лейтенант ВС СССР и России, президент Международной Лиги защиты человеческого достоинства и безопасности, начальник департамента ОНПО «РОДИНА» по работе с военнослужащими, правоохранительными органами и членами семей.

Биография 
Родился 4 января 1955 года в городе Кандалакша Мурманской области. Сын генерала армии Валентина Ивановича Варенникова. Прожил с отцом пятнадцать лет на Севере, сменил шесть школ (в связи со сменой мест службы отца).

Несмотря на то, что родители были против военной службы, поступил в Московское высшее военное командное училище, из которого был выпущен офицером в 1976 году. Дальнейшую службу проходил в Прибалтийском и Белорусском военных округах, командуя взводом, ротой и батальоном.

В 1984 году стал слушателем Военной академии имени М. В. Фрунзе. После её окончания в 1986 году занимал должности заместителя и командира полка, сначала в Южной группе войск, потом в Одесском военном округе. Видя, что отец отправился в Афганистан, подал рапорт. Первый рапорт дошёл до Главнокомандующего Юго-Западным стратегическим направлением генерала армии И. А. Герасимова. Не получив ответа, обратился с непосредственным рапортом к начальнику Главного управления кадров — заместителю министра обороны СССР генералу армии В. С. Сухорукову. Рапорт дал положительный результат. Таким образом, находясь в должности командира мотострелкового полка 40-й армии, подполковник Варенников два года участвовал в войне.

После окончания командировки служил заместителем командира 201-й стрелковой дивизии в Душанбе (Туркестанский военный округ), потом был переведён в Забайкальский военный округ, был командиром 112 гвардейского Новогиоргиевского полка в 1986-87 годах, Читинская область, Приаргунский район, посёлок Досатуй, затем в состав Дальневосточного военного округа на о. Сахалин. Командир 79-й мотострелковой дивизии до 29 июня 1993 года.

В 1993—1995 годы учился в Военной академии Генерального штаба. По окончании служил на Дальнем Востоке заместителем командира армейского корпуса. Сначала на Камчатке — курировал Чукотку, потом на Сахалине. В последнее время командовал 68-м армейским корпусом в Южно-Сахалинске.

В 2002—2003 годы был Федеральным инспектором по Сахалинской области аппарата полномочного представителя Президента Российской Федерации по Дальневосточному Федеральному округу.

Осенью 2003 года на выборах в Сахалинской области возглавил избирательный блок «Наша Родина — Сахалин и Курилы». Блок В. Варенникова одержал победу на выборах в Законодательное собрание области, опередив другие партии и объединения. В эти же годы был председателем совета Сахалинского регионального объединения Общероссийской общественной организации «Народно-патриотическое объединение „Родина“».

С 2006 года возглавляет департамент ОНПО «Родина» по работе с военнослужащими, правоохранительными органами и членами семей.

В 2007 году избран членом Палаты представителей Союза сторонников партии «Справедливая Россия: Родина / Пенсионеры / Жизнь» (СССР).

С 2005 года — вице-президент Международной Лиги защиты человеческого достоинства и безопасности, соратник и единомышленник отца (отец, В. И. Варенников — президент Лиги).

Семья 
Женат, имеет троих детей. От первого брака дочь и от второго брака сын и дочь.

Награды 
СССР
 2 ордена Красной Звезды
 орден «За службу Родине в Вооружённых Силах СССР» 3-й степени
 12 медалей

Демократическая Республика Афганистан
 орден Красного Знамени
 орден «За храбрость»

Примечания

Ссылки 
 ВАРЕННИКОВ ВЛАДИМИР ВАЛЕНТИНОВИЧ
 Варенников Владимир Валентинович

Выпускники Военной академии Генерального штаба
Участники Афганской войны (1979—1989)
Выпускники Московского высшего военного командного училища